Некрасовский сельский округ

Калининградская область 

 Некрасовский сельский округ Озёрского района (до 2008 года)

Краснодарский край 

 Некрасовский сельский округ Усть-Лабинского района

Омская область 

 Некрасовский сельский округ Кормиловского района

Тверская область 

 Некрасовский сельский округ Рамешковского района

Ярославская область 

 Некрасовский сельский округ Ярославского района